Sangatte peut désigner:
 La commune de Sangatte, située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Le protocole de Sangatte, un accord bilatéral relatif aux contrôles frontaliers des deux côtés du tunnel sous la Manche.